Račica je krajevno ime v Sloveniji:

 Račica, Sevnica
 Račica, Šmartno pri Litiji

Naselja v Sloveniji